Die Regionalliga 1973/74 war die 11. und letzte Saison der fünfgleisigen Regionalliga als zweithöchster Spielklasse im deutschen Fußball.

Ab der Saison 1974/75 existierte in Deutschland die 2. Bundesliga, für die sich die besten 40 Mannschaften der fünf Regionalligen qualifizierten. Um die qualifizierten Mannschaften zu ermitteln, gab es eine Punktewertung, bei der für die erreichten Plätze in den einzelnen Abschlusstabellen Punkte gutgeschrieben wurden. Hierbei erhielt der erstplatzierte Verein 20 Punkte, der zweitplatzierte 19 usw. Die so ermittelten Punkte der Spielzeiten 1969/70 und 1970/71 wurden einfach, 1971/72 und 1972/73 zweifach sowie 1973/74 dreifach gewertet und zu einer Gesamtpunktzahl zusammengezählt. Die Meister 1973/74 in den jeweiligen fünf Staffeln qualifizierten sich unabhängig von dieser Fünfjahreswertung für die 2. Bundesliga 1974/75, sofern ihnen nicht in der Bundesliga-Aufstiegsrunde 1974 der Sprung in die 1. Bundesliga gelang. Die restlichen Mannschaften traten ab der Saison 1974/75 in der 1. Amateurliga an.

Der FC Augsburg war die einzige Mannschaft in der Geschichte der zweitklassigen Regionalliga, die als Aufsteiger aus der 1. Amateurliga die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreichte.

Am 15. August 1973 wurde am zweiten Spieltag der Regionalliga Süd des TSV 1860 München gegen den FC Augsburg ein ewiger Zuschauerrekord des Münchner Olympiastadions aufgestellt. Nach einem frühen Führungstor der 60er erfolgte von noch vor dem Stadion auf Einlass wartenden Fans ein Sturm auf das Stadion, bei dem 136 Personen, vor allem beim Überklettern der Abzäunung, verletzt wurden. Die Schätzungen der letztendlich anwesenden Zuschauer reichen von allgemein 80.000 bis 90.000 Zuschauern bis zu 100.000 Zuschauern. Das Spiel gilt weltweit als das Zweitligaspiel mit der höchsten Zuschauerzahl.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Regionalliga Nord-Meister

Qualifikation zur Oberliga Nord 
Die vier letztplatzierten Mannschaften der Regionalliga Nord, der Vizemeister aus Bremen, der Zweite und Dritte aus Hamburg sowie Schleswig-Holstein und der Vierte aus Niedersachsen ermittelten in zwei Fünfergruppen vier Mannschaften, die sich für die nunmehr drittklassige Oberliga Nord qualifizierten.

Gruppe A 
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle

Gruppe B 
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle

Berlin

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Relegationsspiele zur Oberliga Berlin 
Die beiden letztplatzierten Mannschaften der Regionalliga Berlin, spielten gegen den neunten und zehnten der Amateurliga Berlin, um die Qualifikation zur Oberliga Berlin 1974/75.

|}

West

Abschlusstabelle 

|}

Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Aufstiegsrunde

Gruppe 1

Abschlusstabelle 

|}

Die beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig zum Einsatz gekommenen Spieler in der Aufstiegsrunde:
Bernd Franke, Wolfgang Grzyb, Reiner Hollmann, Friedhelm Haebermann, Franz Merkhoffer, Wolfgang Dremmler, Bernd Gersdorff, Jürgen Weber, Hartmut Konschal, Ludwig Bründl, Eberhard Haun, Hans-Jürgen Hellfritz, Jaro Deppe, Allan Michaelsen, Dietmar Erler

Kreuztabelle

Gruppe 2

Abschlusstabelle 

|}

Die eingesetzten Spieler von Tennis Borussia Berlin in der Aufstiegsrunde:
Hubert Birkenmeier, Stephan Hoffmann, Peter Eggert, Norbert Siegmann, Wolfgang Mulak, Joachim Thiel, Jürgen Schulz, Jürgen Rumor, Gerd Schwidrowski, Norbert Stolzenburg, Hans Sprenger, Gino Ferrin, Karlheinz Subklewe, Reinhard Adler, Dieter Schollbach

Kreuztabelle

Literatur 
 Ulrich Homann (Hrsg.): Höllenglut an Himmelfahrt. Die Geschichte der Aufstiegsrunden zur Fußballbundesliga 1963–1974. Klartext, Essen 1990, ISBN 3-88474-346-5.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1.

Quellen 

1973
Fußballsaison 1973/74